Rolls-Royce plc — empresa britânica de tecnologia aeroespacial e defesa, antiga divisão da Rolls-Royce Limited
Rolls-Royce Motors — antiga divisão da Rolls-Royce Limited adquirida pela Volkswagen AG em 1998
Rolls-Royce Motor Cars — empresa britânica pertencente ao grupo BMW e que detém os direitos de produção de automóveis Rolls-Royce desde 1999